Amerikanismus steht für:

 ein Lehnwort aus dem Amerikanischen, siehe Anglizismus
 Amerikanisierung, Kulturtransfer aus den USA
 ältere Bezeichnung für den American Way of Life
 Amerikanismus (Häresie), eine Bewegung in der römisch-katholischen Kirche der USA am Ende des 19. Jahrhunderts
 die Ideologie der Amerikanischen Legion

Siehe auch:

 Antiamerikanismus
 Panamerikanismus
 Amerikanistik